Тараторкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Тараторкин, Георгий Георгиевич (1945—2017) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 Тараторкин, Филипп Георгиевич (род. 1974) — российский историк, директор Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета.